Línea 215 puede referirse a:

 Línea 215 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.

 Línea 215 de la EMT Madrid, España.
 Línea 215 de la red autobuses interurbanos de Madrid, España.